Luebbers ist der Familienname folgender Personen:
 Jerome F. Luebbers (* 1946), US-amerikanischer Politiker und Mitglied des Repräsentantenhauses von Ohio
 Larry Christopher Luebbers (* 1969), US-amerikanischer Baseballspieler
 Raymond J. Luebbers (* 1946), US-amerikanischer Professor für Elektrotechnik

Siehe auch:
 Lübbers
 Lubbers